

Geografia
Kurti – villaggio dello shahrestān di Khoy, Iran
Kurti o Korti – città dello stato Nord, Sudan

Persone

Kurti
Albin Kurti (1975) – primo ministro del Kosovo, attivista e politico
Irma Kurti (1966) – poetessa, scrittrice, giornalista e traduttrice albanese naturalizzata italiana
Tinka Kurti (1932) – attrice albanese

Kürti
Stefan Kürti (1960) – astronomo amatoriale slovacco

Altro
132798 Kürti – asteroide